

Белойт — місто, штат Канзас
 Белойт — місто, штат Вісконсин
 Белойт — місто, штат Вісконсин
 Белойт — селище, штат Огайо